Wollstonecraft kan syfta på:

Personer 

 Mary Wollstonecraft (1759–1797), engelsk författare, feministisk filosof och kvinnorättsaktivist
 Mary Wollstonecraft Shelley (1797–1851), engelsk roman- och novellförfattare
 Edward Wollstonecraft (1783–1832), engelsk köpman och utforskare
 Frances Wollstonecraft (1794–1816), Mary Wollstonecrafts utomäktenskapliga dotter
 Anne Kingsbury Wollstonecraft (1791–1828), nordamerikansk botanist, botanikillustratör och kvinnorättsaktivist

Geografi 
 Wollstonecraft, New South Wales, förortshamnområde i Sydney i Australien
 Wollstonecraft Bay, vik väster om Wavertonhalvön i Sydney i Australien

Se även